Bilić ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Bilić (* 1962), österreichische Schriftstellerin, Filmemacherin, Theaterautorin und Linguistin
 Ante Bilić (* 1983), kroatischer Boxer, Kickboxer und K1-Kämpfer
 Bruno Bilić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Daniel Bilic (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Cvitko Bilić (* 1943), jugoslawischer Radrennfahrer
 Joško Bilić (* 1974), kroatischer Fußballspieler
 Jure Bilić (1922–2006), jugoslawischer Politiker
 Mate Bilić (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Mirjana Bilić (* 1936), jugoslawische Turnerin
 Patrick Bilic (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Slaven Bilić (* 1968), kroatischer Fußballtrainer
 Zvonimir Bilić (* 1971), kroatischer Handballspieler und -trainer